Марина може да се отнася за:

 Марина – женско име;
 християнски светици:
 Марина от Агуас Сантас (119 – 139);
 Марина Антиохийска (?-304);
 Марина Сирийска (?-508);
 Сакулево, днес Марина, село в дем Лерин, Гърция;
 Марина – квартал на град Сан Франциско, щата Калифорния, САЩ
 военноморският флот е наричан още марина;
 Марина (защитена местност), защитена местност в Западни Родопи;
 Марина (док), специално оборудван док за яхти.

Вижте също 
 пояснение за Света Марина.